Хеттофт:

 Хеттофт, Ханс (1903—1955) — датский государственный и политический деятель.
 Ханс Хеттофт (лайнер)